La Serie C2 2000-2001 è stata la 23ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 3 settembre 2000 ed è terminata il 13 maggio 2001.

Stagione

Novità
Il , alle prese con beghe finanziarie, non si iscrive al campionatio e viene radiato dalla FIGC. Al suo posto viene ripescato il 

Il neoretrocesso  fallisce e non si iscrive al campionato. Nell'estate il club rileva il titolo sportivo del Don Bosco Partinico e si iscrive al campionato regionale di Eccellenza, sotto il nome di Associazione Sportiva Marsala 2000. Al suo posto fu ammesso dalla Serie D il .

Formula
Per la promozione, la squadra 1ª classificata veniva promossa direttamente, mentre le squadre dalla 2ª alla 5ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre vincenti disputavano una finale con partite di andata e ritorno (la novità di questa stagione) dove la squadra vincente veniva promossa nella categoria superiore.

Per le retrocessioni, l'ultima classificata di ogni girone retrocedeva direttamente, mentre le squadre dalla 14ª alla 17ª posizione si scontravano in due semifinali con partite di andata e ritorno. Le due squadre perdenti retrocedevano nella categoria inferiore.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2001-2002.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2001-2002.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Il Fiorenzuola è stata poi ripescato in Serie C2 2001-2002 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2001-2002.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2001-2002.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Lanciano e Chieti terminarono il campionato a pari punti. Il Lanciano si è classificato primo in base agli scontri diretti.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 2001-2002.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocessa in Serie D 2001-2002.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti era in vigore la classifica avulsa.

Note:
Catanzaro e Puteolana hanno scontato 1 punto di penalizzazione.
La Cavese è stata poi ripescata in Serie C2 2001-2002 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finali

Play-out

Note 

Calcio nel 2000
Calcio nel 2001
2000